Die Weltcupsaison 2010/11 der Nordischen Kombination begann am 26. November 2010 in Kuusamo und  endete am 12. März 2011 in Lahti. Für die geplanten Wettbewerbe am 29./30. Januar, 5./6. Februar und 19./20. Februar 2011 wurden von der FIS keine Austragungsorte gefunden, so dass in dieser Saison planmäßig nur 13 Einzel-Weltcup-Wettbewerbe und ein Staffelrennen stattfinden konnten. Höhepunkt der Saison waren die Nordischen Skiweltmeisterschaften 2011 vom 22. Februar bis 6. März 2011 in Oslo, wobei die vier Wettbewerbe der Nordischen Kombination am Holmenkollen ausgetragen wurden.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcupstände

Gesamtweltcup 
Aufgeführt ist jeweils die Platzierung des Athleten beim betreffenden Wettbewerb. Startet ein Sportler zwar, erreicht aber nicht das Ziel, so wird dies durch das Kürzel dnf gekennzeichnet. Die Abkürzung dns steht bei Sportlern, die zwar für den Wettkampf gemeldet waren, jedoch nicht an den Start gingen. Kombinierer, die nicht einmal für das Rennen gemeldet waren, werden mit einem Strich markiert.

Endstand nach 13 Rennen

Nationencup 
In dieser Tabelle werden die Punkte aufgeführt, die ein Land bei dem jeweiligen Wettkampf für den Nationencup sammelte. Fett markiert ist bei jedem Wettkampf die höchste erreichte Punktzahl.

Stand nach 6 von 14 Wettbewerben

Weblinks 
 Termine (PDF-Datei; 53 kB)

Weltcup der Nordischen Kombination
Wintersport-Weltcup 2010/11